Cristiano Novembre (Brindisi, 1987. június 15. –) olasz labdarúgó, a Juventus FC korábbi  kapusa.

Olasz labdarúgók
A Juventus labdarúgói
1987-ben született személyek
Labdarúgókapusok
Élő személyek